Cavia puede referirse a:
 Cavia, un género de roedores.
 Cavia (antes Cabia), municipio de la provincia de Burgos.
 Cavia inc., empresa japonesa desarrolladora de videojuegos.

 Cavia es el apellido de:
 Ramón Rubial Cavia, político del País Vasco.
 Luis B. Cavia, político de Uruguay y uno de los integrantes de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado de 1830.
 Mariano de Cavia (1855-1919) periodista español.